Il doppio del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Todd Nelson e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale T. J. Middleton e Kenny Thorne 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Royce Deppe /  Brent Haygarth (quarti di finale)
 T. J. Middleton /  Kenny Thorne (finale)

 Todd Nelson /  Tobias Svantesson (Campioni)
 Mike Bauer /  Doug Eisenman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1993